Sugar Ray:

 Sugar Ray — рок-группа из Ньюпорт-Бич, Оранж Каунти, Калифорния.
 Sugar Ray — четвёртый альбом одноимённой группы.